Појам Лопатица изведен је од речи лопата. Он се може односити на:

 Лопатица, као врста кости у човечијем телу,

или

 Лопатица (Битољ), насеље у општини Битољ, Северна Македонија;
 Лопатица (Прилеп), насеље у општини Прилеп, Северна Македонија.